Attorno a Leopoli (o Lwów, come è l'attuale nome polacco, o Lemberg, nome tedesco) furono combattute diverse battaglie.

1673 nel corso della guerra polacco-ottomana
1914 nella fase iniziale della prima guerra mondiale sul fronte orientale
1918 nel corso della guerra polacco-ucraina
1939 nel corso della seconda guerra mondiale